Serdjukow ist der Familienname folgender Personen:
 Anatoli Eduardowitsch Serdjukow (* 1962), russischer Politiker, ex-Verteidigungsminister der Russischen Föderation
 Andrei Nikolajewitsch Serdjukow (* 1962), Generaloberst der russischen Streitkräfte und Oberbefehlshaber der russischen Luftlandetruppen
 Michail Iwanowitsch Serdjukow (1678–1754), russischer Kaufmann, Unternehmer und Wasserbauer mongolischer Herkunft